A domb, eredeti címe The Hill, fekete-fehér angol filmdráma, rendezte Sidney Lumet (1965)
 A domb, eredeti címe The Hill, Ray Rigby regénye, a film alapján (1965)

Hasonló
 The Hill